Совет национальной безопасности может означать:

 Совет национальной безопасности Бразилии — ныне Национальный совет обороны.
 Совет национальной безопасности Великобритании
 Совет национальной безопасности Грузии
 Совет национальной безопасности Израиля
 Совет национальной безопасности Республики Корея
 Совет национальной безопасности США
 Совет национальной безопасности (Турция)
 Совет национальной безопасности Чили
 Совет национальной безопасности Шри-Ланки

См. также 
 Служба Национальной безопасности Армении
 Служба национальной безопасности Узбекистана
 Высший совет национальной безопасности Ирана
 Совет национальной безопасности и обороны Украины
 Совет безопасности